Dominic Cooper (1978–) angol színész
 Dominic Cooper (1944–) angol író